Караба́н — украинская фамилия.

 Карабан, Вячеслав Иванович (род. 1947) — советский и украинский филолог.
 Карабан, Дмитрий Антонович (1912—1945) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Карабаново
 Карабановский